Duane Goossen – politico statunitense
 Eugene Goossen – critico statunitense
 Greg Goossen – giocatore di baseball statunitense
 Hugo Goossen – nuotatore surinamese
 Jan Goossen – scultore olandese
 Jeananne Goossen – attrice canadese
 Steve Goossen – calciatore olandese

Pagine correlate 
Goosen